Zgonik je lahko:
 Zgonik, naselje in občina v tržaški pokrajini
 Zgonik, priimek več znanih ljudi